Mstów – wieś w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, siedziba gminy Mstów
 Mstów – wieś w województwie małopolskim, w powiecie limanowskim, w gminie Jodłownik

Zobacz też 
 Mstowo